

Geografia 
Warrior (Alabama)

Artes 
Warrior (álbum) — de Kesha
A Warrior's Heart
Warrior (filme de 2011)

Outros 
Warrior (lutador)
Warrior (VCI) — veículo de combate de infantaria
HMS Warrior
Warrior Sports — empresa de material esportivo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música